Дигях (Апшеронский район) — посёлок городского типа в Апшеронском районе Азербайджана.
 Дигях (Губинский район) — село в Губинском районе Азербайджана.
 Дигях (Ленкоранский район) — село в Ленкоранском районе Азербайджана.
 Дигях (Масаллинский район) — село в Масаллинском районе Азербайджана.

 Юхары Дигях — село в Губинском районе Азербайджана.